Giuseppe Sala peut désigner :
 Giuseppe Sala (1643-1727), éditeur italien ;
 Giuseppe Sala (1958), maire de Milan ;
 Giuseppe Sala (?), Prix Saint-Vincent du journalisme#Sixième édition 1953.

Voir aussi 
 Giuseppe Antonio Sala (1762-1839), cardinal italien